Szabó Ildikó (1934–2021) színésznő
 Szabó Ildikó (1946–2016) szociológus
 Szabó Ildikó (1951) filmrendező, színész, jelmeztervező
 Szabó Ildikó (1955) atléta, rövidtávfutó, távolugró
 Szabó Ildikó (~1955) tollaslabdázó, sportvezető
 Szabó Ildikó (Ildikó Raimondi) (1962) operaénekesnő.
 Szabó Ildikó (1978) válogatott labdarúgó
 Szabó Ildikó (1993) csellóművész

Pontosításra szoruló, a Színházi Adattárban található információk
D. Szabó Ildikó
M. Szabó Ildikó